Geinsheim (Rijnland-Palts), een plaats in de gemeente Neustadt an der Weinstraße in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Geinsheim am Rhein, een plaats in de gemeente Trebur in de Duitse deelstaat Hessen